VC Moldavo is een Belgische voetbalclub uit Mol die opgericht werd in 2001. Sinds 2015 speelt de club in de Eerste klasse van het Belgische vrouwenvoetbal.

Werking
Naast de eerste ploeg heeft Moldavo nog twee ploegen in competitie, met name in tweede nationale en tweede provinciale. Ook brengt de club enkele jeugdploegen in stelling (momenteel 2x U10, 2x U9, 2x U8, 2x U7, U6).
Sinds 2022 is de jeugd van moldavo overgenomen door KFC wezel sport, wel zijn er nog 4 ploegen die op de terreinen van moldavo voetballen wel onder de naam van KFC wezel sport u7, u11 meisjes, u12 meisjes u12 jongens

Resultaten

Erelijst
 Eerste provinciale Antwerpen
winnaar (2x): 2008 (A-ploeg), 2017 (B-ploeg)

Seizoenen A-ploeg

Externe link 
 Officiële website

Mol
Mol
Sport in Mol (België)
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)